Влюблённые женщины — британский фильм 1958 года, режиссёр Джулиан Эмис
 Влюблённые женщины — британский фильм 1969 года, режиссёр Кен Расселл
 Влюблённые женщины — британский телесериал 2011 года, режиссёр Миранда Бауэн
 Влюблённые женщины (другое название — «Любовницы») — российско-украинский телесериал 2015 года, режиссёр Дмитрий Лактионов